Die Benkeser-Reaktion ist eine chemische Reaktion zur Darstellung von Organotrichlorsilanen durch Reduktion von Carboxyl- oder Carbonylderivaten, Hydrolysierung von Alkenen und Alinen und Silylierung von Alkylhalogeniden mithilfe des Systems HSiCl3/NR3.

Chemische Reaktion
Namensreaktion